Ника Киладзе (29 ноября 1988 — 7 октября 2014) — грузинский футболист, полузащитник.

Биография 
Начал заниматься футболом в шесть лет с «Норчи Динамоэли». На молодёжном уровне выступал за «Спартак» (Тбилиси) и «ОМЦ Тбилиси». После одного сезона в «Орбеби Тбилиси» он отправился в Финляндию, где провёл семь лет, выступая в клубах низших дивизионов.

В 2014 году он вернулся на родину и в составе «Гурии» дебютировал в чемпионате Грузии.

7 октября 2014 года Киладзе на своём мотоцикле попал в автокатастрофу, молодой грузинский футболист не выжил.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на footballdatabase.eu

Футболисты Грузии
Игроки ФК «Гурия»
Погибшие в мотоциклетных авариях